Солинка — назва географічних об'єктів в Україні та Польщі:

Солинка — село у Польщі, в Ліському повіті Підкарпатського воєводства
 Солинка — річка в Ліському повіті у східній Польщі

Солинка — озеро у Ковельському районі, на півночі Волинської області